Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 2:

 2 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 2 Szpitala Okręgowego) 
 2 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 2 DP (1943-1945)
 2 Batalion Medyczny 2 DZ (1997-1998 ← 19 Batalion Medyczny-Szpital Wojskowy)